Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Bob Hewitt 7-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1975